Мацей Ежи Штур (; , Краков, Польша) — польский  театра и кино. Сын польского актёра и режиссёра Ежи Штура.

Биография 
Мацей Штур родился  в семье актёра Ежи Штура и скрипачки Барбары Штур. Предки Мацея Штура — Анна Тилл и Леопольд Штур — переехали в Краков из района Мистельбах в Нижней Австрии в 1897 году.

В 1999 году Мацей Штур окончил философский факультет в Ягеллонском университете в Кракове и начал обучение в Высшей Театральной школе в Кракове до 2003 года. С 2004 по 2008 год являлся актёром Драматического Театра в Варшаве. В 2008 году Мацей стал актёром Нового Театра в Варшаве. Мацей Штур — комический актёр. Пародировал известных польских актёров.

В 2005 году Мацей Штур был удостоен звания магистра польского языка, а в 2008 году стал почетным послом польского языка.

2 декабря 2006 года Мацей Штур и французская актриса Софи Марсо были награждены Премией Европейской киноакадемии.

Мацей Штур удостоен Креста Заслуги — государственной польской награды. 11 апреля 2014 года был награждён серебряной медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Личная жизнь 
С 1999 по 2014 года Мацей Штур состоял в браке с Самантой Йанас. У бывших супругов есть дочь Матильда Штур.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Мачей Штур на сайте КиноПоиск
 Мачей Штур на сайте Filmweb
 
 

Киноактёры Польши
Дети-актёры Польши